Hicke bezeichnet:
 Hicke & die starken Männer

Hicke ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Hicke (William Lawrence Hicke; 1938–2005), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernie Hicke (Ernest Allan Hicke; * 1947), kanadischer Eishockeyspieler